Села:
 Софіївка Перша — Рівненська область, Дубенський район
 Софіївка Перша — Харківська область, Близнюківський район